Звание «Герой Украины» () — государственная награда Украины — высшая степень отличия Украины, которой удостаивают за совершение выдающегося геройского поступка или за трудовой подвиг.

Звание было учреждено Указом Президента Украины Л. Д. Кучмы № 944/98 от 23 августа 1998 года как отличие Президента Украины «Герой Украины» (с вручением ордена «Золотая Звезда» или ордена Государства) для награждения граждан Украины ''«за осуществление выдающегося личного геройского поступка и трудового .

16 марта 2000 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О государственных наградах Украины», которым было предусмотрено, что государственной наградой Украины — высшей степенью отличия Украины является звание Герой Украины (с вручением ордена «Золотая Звезда» или ордена Государства).

2 декабря 2002 года Указом Президента Украины  был признан утратившим силу предыдущий Указ  утверждены новый Устав звания Героя Украины и новые описания орденов «Золотая Звезда», Государства, звания Героя Украины и новой единой миниатюры этих орденов.

13 апреля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал принятый Верховной Радой закон о внесении изменений в закон о государственных наградах, согласно которым звание Героя Украины в исключительных случаях может присваиваться иностранцам.

Лицу, которому присвоено звание Герой Украины, вручается   за совершение выдающегося геройского поступка, или   — за трудовой подвиг.

В настоящем списке в прямом хронологическом порядке представлены 508 человек, которым Указами Президента Украины было присвоено звание Герой Украины по состоянию на 28 февраля 2022 года. Из них 298 человека награждены при жизни и 

Списки содержат информацию о дате Указа о присвоении звания и его номере, о виде ордена, об основании присуждения звания, сформулированном в указе, о роде деятельности и должности награждаемого (на момент награждения), о годах жизни.

Неоднократные герои 
На данный момент случаев повторного присвоения звания «Герой Украины» нет, хотя возможность повторного награждения (с вручением другого ордена) предусмотрена Уставом звания:

4. Герой Украины, удостоенный ордена «Золотая Звезда», в случае осуществления им выдающихся трудовых достижений может быть удостоен ордена Государства, а Герой Украины, удостоенный ордена Государства, в случае осуществления им геройского поступка может быть удостоен ордена «Золотая Звезда».

5. Присвоение звания «Герой Украины» второй раз с награждением одним и тем же орденом не производится.

В то же время некоторые из Героев Украины имеют звания Героя Социалистического Труда.

Полный перечень таких Героев с указанием званий и дат их присвоения (в списке выделены дважды Герои Социалистического Труда):
 Антонец Семён Спиридонович: Герой Социалистического Труда (1991); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 1999);
 Балабуев Пётр Васильевич: Герой Социалистического Труда (1975); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 1999);
 Баранов Юрий Иванович: Герой Социалистического Труда (1981); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2001);
 Боровик Александр Григорьевич: Герой Социалистического Труда (1981); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2002);
 Гнатюк Дмитрий Михайлович: Герой Социалистического Труда (1985); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2005);
 Гончар Александр Терентьевич: Герой Социалистического Труда (1978); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2005);
 Звягильский Ефим Леонидович: Герой Социалистического Труда (1986); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2003);
 Козловский Альфред Иванович: Герой Социалистического Труда (1990); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 1999);
 Костюк Платон Григорьевич: Герой Социалистического Труда (1984); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2007);
 Лукьяненко Владимир Матвеевич: Герой Социалистического Труда (1985); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2004);
 Малая Любовь Трофимовна: Герой Социалистического Труда (1979); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 1999);
 Митропольский Юрий Алексеевич: Герой Социалистического Труда (1986); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2007);
 Моторный Дмитрий Константинович: дважды Герой Социалистического Труда (1966, 1986), Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2002);
 Мурзенко Владимир Григорьевич: Герой Социалистического Труда (1973); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2001);
 Патон Борис Евгеньевич: дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978), Герой Украины (с вручением ордена Государства, 1998);
 Ткачук Василий Михайлович: Герой Социалистического Труда (1982); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2002);
 Шалимов Александр Алексеевич: Герой Социалистического Труда (1982); Герой Украины (с вручением ордена Государства, 2005).

Статистика 

Статистика приведена по состоянию на 03 февраля 2022 года (всего награждены 509 человек).

 По годам

 По Президентам Украины

 По видам ордена

 По полу

 Посмертных награждений

 Живущие Герои Украины

1998 год 
Общее число награждённых: 1

1999 год 
Общее число награждённых: 19

2000 год 
Общее число награждённых: 9

2001 год 
Общее число награждённых: 20.

2002 год 
Общее число награждённых: 25.

2003 год 
Общее число награждённых: 16.

2004 год 
Общее число награждённых: 41.

2005 год 
Общее число награждённых: 17.

2006 год 
Общее число награждённых: 25.

2007 год 
Общее число награждённых: 25.

2008 год 
Общее число награждённых: 18.

2009 год 
Общее число награждённых: 27.

2010 год 
Общее число награждённых: 11

2011 год 
Общее число награждённых: 11

2012 год 
Общее число награждённых: 10

2013 год 
Общее число награждённых: 11

2014 год 
Общее число награждённых: 110

2015 год 
Общее число награждённых: 21

2016 год 
Общее число награждённых: 12

2017 год 
Общее число награждённых: 10

2018 год 
Общее число награждённых: 4

2019 год 
Общее число награждённых: 14

2020 год 
Общее число награждённых: 22

2021 год 
Общее число награждённых: 17

2022 год

2023 год 

{| class="wikitable" width="1070px"
|-	
! width="30px"| 
! width="30px"| 
! width="80px"| Фото
! width="200px" |ФамилияИмя Отчество
! width="100px"| 
! width="300px"| Вид награды,  
! width="240px"| 
! width="90px"| Годы жизни
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| ОноприенкоВиталий Сергеевич
| rowspan="17" |
| rowspan="17" |«Золотая Звезда» — за особое мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге
|младший сержант
| ? 
|- class="highlight"
| 
|
| align="center" | 
| ШарковАртëм Владимирович
| подполковник
| ? 
|- class="highlight"
|
| 
| align="center" | 
| КушнирДмитрий Владимирович
| штаб-сержант
| ? 
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| ЮрчикЮрий Александрович
| полковник (посмертно) 
| —

|- class="highlight"
| 
|
| align="center" | 
| ЛакустаОлег Корнеевич
| полковник Национальной полиции
| ? 
|- class="highlight"
| 
| 
| align="center" | 
| КошевецАндрей Витальевич
| старший сержант
| ? 
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| АхметгареевИлья Шамильевич
| младший сержант (посмертно) 
| ? —
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| ЧехунРоман Георгиевич
| майор (посмертно) 
| —
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| МищенкоСергей Алексеевич
| младший сержант (посмертно)
| —
|- class="highlight"
|
|
| align="center" | 
| ОшкалоВалерий Николаевич
| подполковник (посмертно)
| —
|- class="highlight"
| 
| 
| align="center" | 
| РихтерДенис Сергеевич
| старший сержант (посмертно) 
| —

|- class="highlight"
| 
| 
| align="center" | 
| ЧерноморецОлег Васильевич
| майор (посмертно) 
| —

|- class="highlight"
| 
| 
| align="center" | 
| СтрелковГеоргий Николаевич
|майор (посмертно) 
| ? 
|- class="highlight"

Примечания

Указы о награждении

Ссылки 
 Герои Украины 
 Герої України 
  Тема выпуска — Герои Украины  Список: Часть 1, Часть 2, Часть 3, Часть 4, Часть 5, Часть 6, Часть 7, Часть 8, Часть 9.

Списки персоналий Украины
Списки носителей званий